Decipher (entreprise)
 Decipher (album)